

Єпископи 
  — : Кармело Бальєстер-Н'єто
 Хуліан Лопес Мартін

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 270.987 || 270.987 || 100,0 || 689 || 630 || 59 || 393 ||  || 210 || 619 || 816
|-
| 1970 || 320.708 || 320.708 || 100,0 || 744 || 539 || 205 || 431 ||  || 402 || 1.113 || 764
|-
| 1980 || 323.500 || 325.000 || 99,5 || 658 || 466 || 192 || 491 ||  || 322 || 1.068 || 755
|-
| 1990 || 295.792 || 316.242 || 93,5 || 570 || 415 || 155 || 518 ||  || 291 || 844 || 755
|-
| 1999 || 319.382 || 321.882 || 99,2 || 470 || 352 || 118 || 679 || 2 || 239 || 796 || 756
|-
| 2000 || 318.042 || 320.542 || 99,2 || 476 || 347 || 129 || 668 || 1 || 261 || 796 || 756
|-
| 2001 || 316.504 || 319.104 || 99,2 || 467 || 346 || 121 || 677 || 2 || 240 || 778 || 756
|-
| 2002 || 316.654 || 317.854 || 99,6 || 452 || 336 || 116 || 700 || 2 || 233 || 726 || 756
|-
| 2003 || 315.552 || 316.832 || 99,6 || 443 || 326 || 117 || 712 || 1 || 230 || 736 || 756
|-
| 2004 || 314.172 || 315.452 || 99,6 || 438 || 323 || 115 || 717 || 1 || 222 || 744 || 756
|-
| 2013 || 309.690 || 315.868 || 98,0 || 385 || 285 || 100 || 804 || 1 || 171 || 516 || 757
|-
| 2016 || 305.860 || 312.196 || 98,0 || 356 || 261 || 95 || 859 || 3 || 165 || 501 || 757
|}

Посилання